Ліза Реймонд і Ренне Стаббс були чинними чемпіонками і успішно захистили свій титул, перемігши у фіналі пару Александра Фусаї і Кароліна Віс з рахунком 6–4, 3–6, 7–6(7–4).

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main and Qualifying Draws 

Family Circle Cup
Charleston Open